Cantor De Sonhos é o décimo álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira.

Foi lançado em 2001 pela editora Espacial.

Contém 13 faixas, das quais se destaca "A Estrada E Eu", tema que faz parte da compilação "20 Anos de Canções", lançada em 2008

Faixas 
 "Não Desisto De Ti" - 04:30
 "Cantor De Sonhos" - 04:38
 "A Sonhar Contigo" - 04:12
 "Já Que Te Vais" - 05:30
 "A Estrada E Eu" - 04:57
 "Fala-Lhe De Mim" - 04:01
 "Eu Estou Aqui" - 04:37
 "Um Homem Muda" - 04:27
 "Não Procures Mais" - 04:36
 "Tudo Por Vocês" - 04:32
 "Mais Que Primeira Paixão" - 03:42
 "Sem Dizer Adeus, Sem Dizer Adeus" - 03:13

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 2001
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa